Heshun ist mehrdeutig. Es bezeichnet:

die Großgemeinde Heshun (和顺镇 Heshun zhen) im Kreis Tengchong, Provinz Yunnan, Volksrepublik China, siehe Heshun (Tengchong)
den Kreis Heshun (和顺县 Heshun xian) der bezirksfreien Stadt Jinzhong (晋中), Provinz Shanxi, Volksrepublik China, siehe Heshun (Jinzhong)